Борреро () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антоніо Борреро — президент Еквадору
 Ісмаель Борреро — кубинський борець греко-римського стилю
 Мануель Марія Борреро — в. о. президента Еквадору
 Місаель Пастрана Борреро — 23-й президент Колумбії